Een verkeersweg:
 N639 (België)
 N639 (Frankrijk)
 N639 (Nederland), zie Provinciale weg 639

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing